El término Torre de Santa María puede referirse a:

 Torre de Santa María, a la cumbre del Macizo Occidental de los Picos de Europa, España.
 Torre de Santa María, un municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.
 Torre de Santa María, restos de la antigua Iglesia de Santa María la Mayor, donde fue bautizado Miguel de Cervantes, en Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid - España).

Véase también
 Santa María,  desambiguación.